Три немецких корабля назывались Preußen («Про́йссен») в честь королевства Пруссия:

 SMS Preußen (1873) — башенный броненосец кайзеровского флота; спущен на воду в 1873 году; переименован в Saturn в 1903 году; исключён из списков флота в 1906 году; отправлен на слом в 1919 году.
 Preußen (парусный корабль) — торговый парусник; спущен на воду в 1902 году; сел на камни и разбился в 1910-м. До 2002 года — единственный в истории пятимачтовый парусный корабль с полным прямым вооружением.
 SMS Preußen (1903) — додредноутный линкор (броненосец) типа Braunschweig; спущен на воду в 1903 году; переделан в тендер минно-тральных сил в 1919 году; отправлен на слом в 1931 году. Часть корпуса сохранилась и использовалась как плавучая мишень под названием SMS Vierkant. Preußen (паром)